Vujošević oder Vujosevic ist der Name folgender Personen:

 Bogdan Vujošević (1912–1981), jugoslawischer Nationalheld
 Bogić Vujošević (* 1992), serbischer Basketballspieler
 Duško Vujošević (* 1959), montenegrinischer Basketballtrainer
 Jovan Vujošević (1919–1991), serbischer Journalist
 Radoje Vujoševic (* 1989), montegrinischer Basketballspieler
 Ratko Vujošević (1941–2004), montenegrinischer Schriftsteller
 Smilja Vujosevic (1935–2016), jugoslawisch-kanadische Schachspielerin
 Vladimir Vujosevic (* 1958), montenegrinischer Schachspieler